Форчинити () — итальянская фамилия. Известные носители:

  (род. 1962) — немецкий композитор.
 Форчинити, Розальба (род. 1986) — итальянская дзюдоистка.